Grumpy (1923), een film van William C. deMille
Grumpy (1930), een film van George Cukor en Cyril Gardner